O terceiro olho é um conceito espiritual associado com iluminação e comunicação direta com um plano mais elevado de existência. Pode também referir-se a:
 Glândula pineal ou terceiro olho, uma glândula encontrada no cérebro da maioria dos vertebrados

 Olho parietal ou terceiro olho de alguns animais

 The Third Eye, série de 1920

 Third Eye, álbum de Moonson

Desambiguação